Ouro Preto (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Historisch centrum van Ouro Preto, de historische stadskern, een werelderfgoed
 Ouro Preto (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Ouro Preto do Oeste, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia